Codru este o întindere mare de teren acoperită de arbori, o pădure mare, deasă și bătrână, referindu-se și la următoarele:

Etimologie
Etimologia cuvântului „codru” a fost și continuă să fie discutată și disputată, fiind avansate două ipoteze:
 Din limba latină. Ion Aurel Candrea și Aron Densușianu au propus ca sursă forma neatestată *quodrum, din latina populară, refăcută din quadrum, cu sensul de „bucată, parte”, fapt neconfirmat.
 Din substrat. Ipoteza substratului are ca argument forte comparația cu limba albaneză, în care kodër, kodrë înseamnă „colină, înălțime”, de unde sensul din substrat ar fi „înălțime împădurită”, fapt plauzibil.

Localități

din România
Codru, localitate din județul Bihor
Codru, localitate din județul Suceava
Capu Codrului, localitate din județul Suceava

din Republica Moldova
Codru, oraș din cadrul municipiului Chișinău
Codru, sat din comuna Mîndrești din raionul Telenești
Codrul Nou, comună din raionul Telenești

Alte sensuri legate de R. Moldova
Codru (masiv forestier din Republica Moldova) – întinderi forestiere din centrul țării
Codru (rezervație științifică) – amplasată în centrul țării, preponderent în raionul Strășeni
FC Codru Călărași, fostă denumire a „defunctului” club de fotbal ULIM Chișinău
FC Codru-Stimold Chișinău, fostă denumire a „defunctului” club de fotbal Stimold-MIF Chișinău
Stațiunea balneoclimaterică „Codru” – stațiune balneară din sudul țării
Batalionul de geniu „Codru” – unitate militară din cadrul FT ale Armatei Naționale

Vezi și 
 Codruț (nume)
 Codreni (dezambiguizare)
 Codreanu (nume de familie)
 Codrescu (nume de familie)
 Codrești, sat în județul Vrancea, România
 Codreanca, sat în raionul Strășeni, Republica Moldova

Nume de persoane:
 Codrin — caută „Codrin”

Referințe

Dezambiguizare
Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova